Uther ist der Familienname folgender Personen: 

 Hans-Jörg Uther (* 1944), deutscher Literaturwissenschaftler 

Uther steht für: 
 Uther Lichtbringer, ein Charakter in der Warcraft-Serie von Blizzard-Entertainment.
 Uther Pendragon, in der britisch-keltischen Artussage der Vater von König Artus und Pendragon (keltischer oberster Führer) von Britannien. 

Siehe auch: 

 Uter
 Utter